Albert D. Grauer, astronome américain ;
 Ona Grauer, actrice de télévision canado-mexicaine ;
 Stephanie Grauer, rameuse canadienne ;
 Eurylaime de Grauer, espèce de passereaux ;
 Alexandre Grauer, fondateur des Qwartz.